Balfourdeklarationen kan syfta på:

Balfourdeklarationen (1917) – deklaration av den brittiska regeringen till stöd för ett judiskt hemland i Palestina, 1917
Balfourdeklarationen (1926) – deklaration rörande förhållandet mellan det Förenade kungariket och dess besittningar, 1926

Se även
Arthur Balfour, 1:e earl av Balfour
Westminsterstatuten (1931)